Liuba bezeichnet:

 Liuba (留坝县), Kreis der Stadt Hanzhong in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Liuba (Minle) (六坝镇), Großgemeinde im Kreis Minle in der chinesischen Provinz Gansu
 Liuba (Nanjiang) (流坝乡), Gemeinde im Kreis Nanjiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Liuba (Yongchang) (六坝乡), Gemeinde im Kreis Yongchang in der chinesischen Provinz Gansu
 Liuba (Mythologie), sorbische Göttin des Frühlings, der Liebe und der Fruchtbarkeit

Siehe auch:
Ljuba
Lioba